Maripa – miasto w Wenezueli
 Maripá – miasto i gmina w Brazylii
 Maripa – rodzaj roślin z rodziny powojowatych